Карл Франц Анто́н фон Шра́йберс (; ) — австрийский зоолог.

Биография 
Карл фон Шрайберс приехал в Вену в возрасте 9 лет, учился с 1784 года при Лёвенбургском монастыре, а с 1793 года начал изучать медицину. До 1795 года он работал ассистентом френолога Франц Йозефа Галля. После получения учёной степени кандидата наук в 1798 году Шрайберс работал врачом у своего дяди и объехал в 1799 году несколько европейских государств. В 1801 году он стал ассистентом профессора естествознания в университете Вены , чьи лекции он дополнял с 1802 по 1807 годы. Наряду с этим он вёл также медицинскую практику.

Шрайберс начал рано заниматься ботаникой, минералогией, а также зоологией и завязал контакты в этой области с европейскими учёными. По их инициативе он занимался мало известными протеями. В 1806 году он был назначен директором императорского Кабинета естествознания (:de:K.k. Hof-Naturalienkabinette), коллекцию которой он существенно расширил. В 1809 году он активно участвовал в эвакуации коллекции для защиты от наполеоновских войск. В 1817 году князь Меттерних поручил Шрайберсу руководить научной экспедицией в Бразилию. Шрайберс стал в конечном счёте также основателем построенного согласно научной точке зрения Музея естествознания в Вене. В 1812 году он стал внештатным членом Баварской академии наук.

Шрайберс описал метеорит, названный в его честь шрейберзитом.

Примечания

Литература 
 Christa Riedl-Dorn: Schreibers Karl Franz (Anton) von. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950 (ÖBL). Band 11, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1999, ISBN 3-7001-2803-7, S. 199 f. (Direktlinks auf S. 199, S. 200).
 Christa Riedl-Dorn: Schreibers, Karl Ritter von. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 23, Duncker & Humblot, Berlin 2007, S. 536 f.
 Wilhelm Heß: Schreibers, Karl Ritter von. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 32, Duncker & Humblot, Leipzig 1891, S. 477 f.
 Schreibers, Karl Franz Anton Ritter von, in Constant von Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, 31. Band, Wien 1866.
 Sylk Schneider: Carl Franz Anton Ritter von Schreibers und die österreichisch-brasilianischen Naturalien. In: Sylk Schneider, Goethes Reise nach Brasilien, Weimar 2008, S.93-104. ISBN 978-3-937939-69-8.

Зоологи Австрии
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук